Кардиналы, возведённые Папой римским Павлом II — 10 прелатов и клириков были возведены в сан кардинала на двух Консисториях за почти семилетний понтификат Павла II.

Самой крупной консисторией были Консистория от 18 сентября 1467 года, на которой было возведено восемь кардиналов.

В конце 1464 года или начале 1465 года папа Павел II назначил кардиналами Теодоро Леллиса, епископа Тревизо и Джованни Бароцци, патриарха Венеции, но они умерли перед объявлением.

Консистория от 18 сентября 1467 года 
 Томас Буршье, архиепископ Кентерберийский (королевство Англия);
 Иштван Вардаи, архиепископ Калоча-Бача (королевство Венгрия);
 Оливьеро Карафа, архиепископ Неаполя (Неаполитанское королевство);
 Амико Аньифили, епископ Л’Акуилы (Папская область);
 Марко Барбо, племянник Его Святейшества, епископ Виченцы (Папская область);
 Жан Балю, епископ Анжера (Франция);
 Франческо делла Ровере, O.F.M.Conv., генеральный министр своего ордена (Папская область);
 Теодоро Палеолого ди Монферрато, апостольский протонотарий (Папская область).

Консистория от 21 ноября 1468 года 
 Джованни Баттиста Дзено, племянник Его Святейшества, апостольский протонотарий (Папская область);
 Джованни Микьель, племянник Его Святейшества, апостольский протонотарий (Папская область).

Другие возможные кардиналы 
Некоторые источники указывают, что на консистории от 21 ноября 1468 года, Папа тайно назначил двоих кардиналов: Юга де Кот Тредре, бывшего епископ Трегье, из Франции, и Педро Ферриса, епископ Тарасоны, из Испании. Первый умер прежде, чем было объявлено о его возведении. Второй был фактически возведён в сан кардинала Папой Сикстом IV на консистории от 18 декабря 1476 года.

Источники указывает, что в начале 1471 года Папа Павел II назначил и не объявил ещё четырёх кардиналов: Яноша Витеза, архиепископ Эстергома, Венгрия, Пьетро Фоскари, Ферри де Клюни и Джованни Баттиста Савелли. Все они, за исключением архиепископа Витеза, который умер 11 августа 1472 года. были назначены кардиналами Папой Сикстом IV на консисториях от 10 декабря 1477 года и от 15 мая 1480 года.

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Павлом II;
 Кардиналы возведённые папой римским Павлом II;
 Консистория 1467 года;
 Консистория 1468 года.

Примечания 

Павел II

Павел II